Gent-Wevelgem 1974 var den 36. udgave af cykelløbet Gent-Wevelgem og blev arrangeret 9. april 1974. Løbet blev vundet af Barry Hoban.

Hold

Resultater

Eksterne henvisninger 

1974
Cykelløb i 1974